Le qualificazioni sudamericane al campionato mondiale di pallavolo femminile 2018 si sono svolte dal 13 al 15 ottobre 2017: al torneo hanno partecipato quattro squadre nazionali sudamericane e una si è qualificata al campionato mondiale 2018.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Argentina

Secondo posto
Colombia

Terzo posto
Perù

Classifica finale

Collegamenti esterni

Campionato mondiale di pallavolo femminile 2018